

Cinema 
Toni – film britannico del 1928 diretto da Arthur Maude.
Toni – film francese del 1935 diretto da Jean Renoir.
Toni – film bulgaro del 1991 diretto da Dimităr Petrov.
Toni – film francese del 1999 diretto da Philomène Esposito.

Persone 
 Antonio Jiménez Sistachs, noto come Toni – calciatore spagnolo
 Antonio Rodríguez Dovale, noto come Toni – calciatore spagnolo
 Alberto Toni – poeta italiano 
 Italo Toni – giornalista italiano
 Lapa Toni – calciatore samoano
 Luca Toni – calciatore italiano
 Manuel De Toni – hockeista su ghiaccio italiano
 Paolo Toni – docente italiano
 Simone Toni – attore e regista teatrale italiano

Altro 
 Toni di una lingua, intesi come variazioni nell'altezza dei suoi suoni
Toni – nome proprio di persona italiano maschile
 Toni – personaggio della serie Pokémon
 Toni – asteroide
 Croda dei Toni – montagna delle Dolomiti orientali

Pagine correlate 
Tonio
Tony
Tono